Aglais bolandii är en fjärilsart som beskrevs av Lambert-Joseph-Louis Lambillion 1907. Aglais bolandii ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
bolandii